Associazione letteraria e artistica internazionale, fondata a Parigi nel 1878
 Associazione librai antiquari d'Italia, fondata a Milano nel 1947